Karl Schaumann ist der Name folgender Personen:

* Karl von Schaumann (1835–1900), deutscher General der Infanterie
 Karl Schaumann (Komponist) (1847–1917), österreichischer Musiker und Komponist